Jméno a příjmení Petr Suchý má více nositelů:

 Petr Suchý (hokejista) (* 1978) – český hokejový obránce
 Petr Suchý (politik) (* 1978) – český politik TOP 09, zastupitel města Plzně